Plons (aap), doodshoofdaapje van dierenpark Apenheul
Plons de kikker
Plons (zwemvereniging) de Haagse homozwemvereniging